Ку́правская волость — одна из шести волостей Балвского края. Является самой маленькой волостью Латвии. Административный центр волости — село Куправа.

До 2021 года была в составе Вилякского края. В результате новой административно-территориальной реформы Вилякский край был упразднён, а Куправская волость была включена в Балвский край.

Население 
Крупнейшим населённым пунктом волости является село Куправа.

По данным переписи населения Латвии 2011 года, из 398 жителей Куправской волости латыши составили  45,73 % (182 чел.), русские —  40,70 % (162 чел.), украинцы —  6,28 % (25 чел.), белорусы —  3,02 % (12 чел.), поляки —  3,02 % (12 чел.). На начало 2015 года население волости составляет 336 постоянных жителей.

Примечания